Уайт-Плейнс — город (сити) в штате Нью-Йорк, США. Является административным центром округа Уэстчестер. 

Население — 56 583 человека (по переписи 2010 года). Общее число жителей вместе с приезжими работниками и гостями города может достигать 250 000 человек.

География 
Город расположен к северу от Нью-Йорка, в 6 км восточнее реки Гудзон и 4 км северо-западнее пролива Лонг-Айленд.

Климат 
Климат — влажный континентальный.

История 

К моменту появления здесь в XVII веке голландцев на этих землях проживал индейский народ могикан. Название Уайт-Плейнс (в переводе с английского — «белые равнины») по одной версии, происходит от цвета смолы, покрывавшей растущие здесь деревья, по другой — из-за тумана, клубившегося над здешними болотами рядом с рекой Бронкс. Первое постоянное поселение на этом месте основали пуритане из города , купившие 18 км² земли.

В 1758 году Уайт-Плейнс стал центром Уэстчестера, когда правительство округа переехало сюда с территории, ныне входящей в состав Бронкса. Сначала Уайт-Плейнс юридически находился в подчинении у города Рай, пока в 1788 году сам не получил городские права (таун).

9 июля 1776 года в зале местного окружного суда законодательное собрание Нью-Йорка одобрило Декларацию независимости и объявило о создании штата Нью-Йорк в составе нового американского государства. Два дня спустя об этом было объявлено публично со ступеней окружного суда. В течение сентября и октября 1776 года отряды американцев под руководством Джорджа Вашингтона занимали позиции рядом с городом, будучи преследуемы английскими солдатами и гессенскими наёмниками, возглавляемыми сэром Уильямом Хау. 28 октября состоялось сражение при Уайт-Плейнсе (на холме Чаттертон и в долине реки Бронкс). В ходе сражения американцы были вынуждены отступить к северу, а Уайт-Плейнс заняли англичане. Однако последние понесли бо́льшие потери, нежели американцы, и были вынуждены вскоре оставить город.

По данным первой американской переписи населения, проходившей в 1790 году, население города составило 505 человек, из которых 46 были рабами. Численность населения росла от переписи к переписи, достигнув 575 человек в 1800 году и 830 в 1830-м. После того, как через Уайт-Плейнс была проложена  (1844 год), этот показатель стал расти намного быстрее: 2630 чел. в 1870 году и 4508 в 1890-м. В 1916 году Уайт-Плейнс получил права сити.

Экономика 
В городе расположены представительства многих крупных компаний, таких как Starwood Hotels and Resorts Worldwide, ITT Corporation, Bunge Limited, , а также AllianceBernstein, Danone, ,  и ряд других. В городе работает отделение , а также находятся штаб-квартиры американских отделений компаний Heineken и Nokia.

На территории города расположен огромный торговый молл . Как уже было указано выше, численность населения в городе с учётом приезжих, в том числе, прибывших за покупками, достигает 250 тыс. чел.

Архитектура 

Ниже представлен список самых высоких зданий Уайт-Плейнса:

Образование 
Город образует  школьный округ. По данным на 2006 год, в городе насчитывалось 6000 учеников, проходивших обучение в 5 начальных, двух школах среднего звена и одной старшей школе. Самым крупным образовательным учреждением является .

Также существует ряд специализированных и частных школ: , , , а также начальная школа при Академии Богоматери Доброго Совета, начальная школа при Академии Божьей Матери Скорбящей.

Колледжи и университеты: Фордхемский университет, Университет Пейс, , Колледж Беркли и .

Культура 
В городе есть White Plains Performing Arts Center, в котором проходят различные культурные мероприятия, концерты и спектакли Бродвейского театра. В Уайт-Плейнсе выступает , единственный профессиональный филармонический оркестр в о́круге. Оркестр выступает в концертном зале Перчейз-колледжа.

В городе регулярно проходит  (с мая по ноябрь), а также работает , в котором проходят концерты, спортивные соревнования и другие мероприятия.

Город не раз упоминается в произведениях американского писателя Рекса Стаута о Ниро Вульфе и Арчи Гудвине.

Примечания

Ссылки 

Города штата Нью-Йорк